Угунскрустс () — вогняний хрест. 

 Угунскрустс — традиційний символ латиського фольклору, по формі має вигляд свастики та часто зустрічається в традиційних тканинах та вишивках. 
  — латвійська націоналістична організація, що існувала в 1932-1933. Була прямим попередником партії «Перконкрустс».

Примітки  

Політика Латвії
Латиська міфологія